Rewa (Índia)
Rewa (Fiji)

Desambiguações de topônimos